Delnice so lahko:
 Delnice, Gorenja vas - Poljane
 Delnice, Primorsko-goranska županija (Hrvaška)

Glej tudi 
 delnica